Bank of America Center to:
 Bank of America Center – wieżowiec w Houston
 Bank of America Center – wieżowiec w Austin
 Bank of America Center – wieżowiec w Tulsie